Zuurstoftent (medisch) — een hulpmiddel dat artsen gebruiken voor patiënten met zuurstoftekort
 Zuurstoftent (sport) — een hulpmiddel voor topsport

Zie ook 
 Zuurstofmasker
 Hyperbare zuurstoftherapie — medische behandelingen in zuurstofrijke atmosfeer